«Сказки завтрашнего дня» () — американский научно-фантастический сериал по мотивам книг наиболее известных фантастов. Сериал выходил в виде антологии, как правило серии были не связаны между собой, началу сюжета предшествовала рекламная пауза, представляемая одним из ведущих шоу.

В сериале были экранизированы как классические фантастические истории, такие как Двадцать тысяч льё под водой, Франкенштейн, или Современный Прометей, так и более современных авторов, например «Чёрный чемоданчик» (Сирил Корнблат), «Необходимая вещь» (Роберт Шекли), «Чудо-сыворотка» (Стенли Грумен Вейнбаум) и др.

Роли исполняли актёры, ставшие впоследствии знаменитыми: Лесли Нильсен, Пол Ньюман, Клорис Личмен, либо уже бывшие известными, например Борис Карлофф, Вероника Лейк и Брюс Кэбот.

Идея научно-фантастического телесериала была разработана Теодором Стердженом и Мортом Абрахамсом совместно «Лигой научной фантастики Америки». Первоначально программу планировалась назвать «Завтрашний день — ваш» (Tomorrow is Yours). В итоге продюсеры первого сезона отобрали 13 произведений членов Лиги из возможных 2000 коротких историй.

В США сериал находится в Общественном достоянии

Релизы 
1 ноября 2005 года сериал был издан на DVD для американского рынка

В России, в виду статуса Общественного достояния, сериал был переведен и озвучен русскоязычным сообществом любителей кинофантастики.

Сопутствующая коммерция 
Все серии Сказок сопровождались рекламными роликами генеральных спонсоров, либо рекламными паузами, где сменяемые ведущие программы рассказывали о товарах и услугах. В основном это были ткацкие производства Masland Carpet Mills и фирма производящая часовые браслеты и бижутерию Kreisler. Хотя встречалась и социальная реклама.

Сохранившиеся эпизоды 
Так как сериал шёл в прямом эфире (Live-action) часть серий была утеряна. В общей сложности на DVD и частных видеозаписях с телетрансляций сохранились только следующие эпизоды:

Сезон первый.

 Серия 01. Verdict from Space — Вердикт из космоса
 Серия 02. Blunder — Просчёт
 Серия 03. A Child Is Crying — Плач ребёнка
 Серия 08. The Dark Angel — Ангел Тьмы
 Серия 09. The Crystal Egg — Хрустальное яйцо
 Серия 10. Test Flight — Испытательный полёт
 Серия 11. The Search for the Flying Saucer — В поисках летающих тарелок
 Серия 13. Sneak Attack — Внезапная атака
 Серия 14. The Invader — Захватчик
 Серия 15. The Dune Roller — Катящийся по дюнам
 Серия 16. Frankenstein — Франкенштейн
 Серия 18. 20,000 leagues under the sea Part 2 The escape — 20,000 лье под водой Часть 2 Побег
 Серия 20. Age of Peril — Эра опасности
 Серия 22. The Children’s Room — Детская комната
 Серия 24. The diamond lens — Алмазная линза
 Серия 26. Flight Overdue — Отложенный рейс
 Серия 29. Time to Go — Время идти
 Серия 30. Plague from Space — Чума из космоса
 Серия 40. The Spider's Web - Паутина
 Серия 31. Red Dust — Красная пыль
 Серия 32. The Golden Ingot — Золотой слиток
 Серия 34. World of Water — Мир воды
 Серия 35. The Little Black Bag — Маленький чёрный чемоданчик
 Серия 37. All the Time in the World — Всё время мира
 Серия 38. The Miraculous Serum — Чудо-сыворотка
 Серия 39. Appointment on Mars — Встреча на Марсе
 Серия 40. The Duplicates — Дубликаты
 Серия 41. Ahead of His Time — Впереди его времени
 Серия 43. Ice from Space — Лёд из космоса

Сезон второй.

 Серия 03. Seeing-Eye Surgeon — Видящий глаз хирурга
 Серия 06. Youth on Tap — Молодость в разлив
 Серия 08. The Horn — Горн
 Серия 10. Many Happy Returns — Всего наилучшего
 Серия 11. The tomb of king Tarus — Гробница фараона Таруса
 Серия 12. The Window aka The Lost Planet — Окно (Потерянная планета)
 Серия 17. The Fatal Flower — Роковой цветок
 Серия 19. The Bitter Storm — Сильный шторм
 Серия 26. Another Chance — Ещё один шанс
 Серия 27. The Great Silence — Великая тишина
 Серия 30. Read to Me, Herr Doktor — Почитайте мне, герр Доктор
 Серия 31. Ghost Writer — Призрачный писатель
 Серия 32. Past Tense — Прошедшее время
 Серия 34. The Fury of the Cocoon — Ярость Кокона
 Серия 37. The Evil Within — Зло внутри

Ссылки 
 
 Сериал «Tales of Tomorrow» в «Архиве интернета» на Archive.org

Примечания